Brave ragazze – programma radiofonico di Rai Radio 2
Brave ragazze – film del 2019 diretto da Michela Andreozzi